Collette McCallum – ex calciatrice australiana
 David McCallum – attore e musicista britannico
 Grace McCallum – ginnasta statunitense
 Heather Leigh Whitestone McCallum – modella statunitense
 Mike McCallum – ex pugile giamaicano
 Ray McCallum – cestista statunitense
 Rick McCallum – produttore cinematografico e produttore televisivo statunitense
 Robert McCallum Blumenthal – matematico statunitense
 Scott McCallum – politico statunitense
 McCallum – serie televisiva britannica